Das Plakat steht für folgende Publikationen

* Das Plakat. Magazin für Aussenwerbung, 1995 bis 1999 im EuBuCo-Verlag in Wiesbaden erschienen
 Das Plakat. Zeitschrift des Vereins der Plakatfreunde e.V., erschien von 1913 bis 1921, zuletzt im Berliner Verlag Das Plakat